La Bonne Chanson peut faire référence à :
La Bonne Chanson, cycle de neuf mélodies composé par Gabriel Fauré
La Bonne Chanson, recueil de poèmes de Paul Verlaine
La Bonne Chanson, société d'édition de chansons françaises créée au Québec par Charles-Émile Gadbois en 1937